Tupac Amaru kan avse

 Túpac Amaru – den sista infödda ledaren av Inkariket i nuvarande Peru
 Túpac Amaru II – ledare för ett uppror 1780 bland de peruanska bönderna emot spanjorerna i det koloniala Peru
Túpac Amaru III –  ledare för ett inhemskt uppror
 Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) – en kommunistisk gerillarörelse som var aktiv i Peru från 1984 till 1997
 Tupac Amaru Shakur – en amerikansk rappare, se (Tupac Shakur